Богдан А201 — украинский автобус малого класса. В России продаётся под марками Hyundai County Kuzbas HDU2 и Hyundai Bogdan A20.

Описание 
Богдан А201 был представлен корпорацией «Богдан» 17 мая 2011 года в Тернополе.

Автобус имеет несущий кузов; построен на шасси Hyundai HD78 и имеет переднее расположение двигателя. Выпускается две модели автобуса: Богдан А20110 и Богдан А20111. У модели А20110 установлен двигатель Hyundai D4DD (объём 3,907 л, мощность 140 л. с., 5-ступенчатая коробка передач; соответствует нормам Евро-3), а у модели А20111 — двигатель Hyundai D4GA (объём 3,933 л, мощность 150 л.с., 6-ступенчатая коробка передач; соответствует нормам Евро-4). Оба двигателя дизельные.

В отличие от своего предшественника, автобус Богдан А092 просторней и удобней для посадки. Также автобус оснащён системой карточного расчёта и GPS-навигатором, которые указывают диспетчеру место нахождения машины на маршруте. Салон рассчитан на 48 пассажиров и имеет 24 посадочных места. У автобуса две автоматические двери. Посадку-высадку облегчает наличие низких ступенек (360 мм) и двойных поручней на дверях.

Автобус выпускается в трёх модификациях: городской, пригородный и школьный.

Конкуренты 
 БАЗ-А081.20

Примечания

Ссылки 
 Техническая характеристика автобуса A 20110/ A 20111 // Сайт «Богдан моторс» (ЛуАЗ)
 Сможет ли Богдан вернуть лидерство в сегменте автобусов? Тест-драйв Богдан А201 // журнал «Коммерческие автомобили».

Автобусы «Богдан»
Автобусы Украины
Автобусы ЗАЗ
Транспорт в 2011 году
Автобусы, представленные в 2011
Маршрутное такси
Маршрутное такси по городам Украины
Автобусы на основе грузовых автомобилей